De Serie A 1949/50 was het 47ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het negentiende seizoen van de Serie A. Juventus werd kampioen en doorbrak de hegemonie van Torino.

Eindstand

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1949/50